Пакистано-российские отношения — двухсторонние дипломатические отношения между Российской Федерацией и Исламской Республикой Пакистан. Россия содержит посольство в столице Пакистана Исламабаде, а Пакистан посольство в Москве.

Общая характеристика стран

История 
Страны установили дипломатические отношения 1 мая 1948 года. Отношения между двумя государствами были напряжёнными в прошлом из-за союзнических отношений России с Индией, а также из-за пакистанской поддержки моджахедов во время советской оккупации Афганистана. В последние годы отношения между Пакистаном и Россией неуклонно развиваются, в 2011 году Владимир Путин поддержал пакистанское стремление войти в состав ШОС.

Советско-пакистанские отношения 
1 мая 1960 года в районе Свердловска расчётом ЗРК был сбит самолёт U-2, пилотируемый Ф. Пауэрсом. Полёт американского самолёта-разведчика был осуществлён с территории Пакистана, что негативно сказалось на отношениях между Советским Союзом и Пакистаном. Советский Союз угрожал разбомбить пакистанскую базу ВВС, если подобная ситуация повторится.

Под руководством президента Мухаммеда Айюб Хана, Пакистан стремился к улучшению отношений с Советским Союзом, в период между 1966 и 1971 годами развитие торговых и культурных отношений между двумя странами возросло. Тем не менее, советская критика действий Пакистана во время третьей войны с Индией серьёзно ослабила развитие двусторонних отношений, а последующие советские продажи оружия в Индию на сумму в миллиарды долларов на льготных условиях, ещё сильнее ухудшили их.

Зульфикар Али Бхутто совершил государственный визит в Москву в 1974 году. После этого визита отношения Советского Союза с Пакистаном стали тёплыми и дружественными впервые за долгие годы. Бхутто провёл переговоры о строительстве сталелитейных заводов, и Советский Союз вложил миллиарды долларов на развитие металлургического производства в Пакистане. Также Зульфикар Бхутто достиг договорённости о совместных разработках нефтяных месторождений в Пакистане. 

При советском содействии в 1970-х годах были сооружены энергоблок ТЭС в Гудду и самая крупная в стране радиостанция близ Исламабада. К концу 1970-х гг. каждый четвёртый трактор и каждый четвёртый телевизор в Пакистане были выпущены в Советском Союзе, каждая шестая тонна нефти была добыта на месторождениях, разведанных или освоенных с участием советских специалистов. 

После смерти З.А.Бхутто к власти в Пакистане пришёл генерал Зия-уль-Хак, который выступал против Советского Союза идеологически. В 1980-х годах увеличилась напряжённость между Советским Союзом и Пакистаном из-за ключевой роли последнего в политической и материальной поддержке афганских сил сопротивления. Тем не менее торгово-экономическое сотрудничество между СССР и Пакистаном в первой половине 1980-х гг. ещё оставалось на довольно высоком уровне. Так, по соглашению 1981 года в Пакистане был построен завод по сборке советских тракторов. Однако масштабные проекты, подобные постройке металлургического завода, уже не осуществлялись.

Вывод советских войск из Афганистана и распад Советского Союза привели к значительному улучшению двусторонних отношений.

Постсоветский период 

Решение Пакистана присоединиться к международной борьбе с терроризмом привело к значительному улучшению отношений. Россия пообещала оказывать поддержку Пакистану в его войне с Талибаном. 

В 2007 году премьер-министр России Михаил Фрадков посетил Пакистан с официальным визитом. Он был первым премьер-министром России, который посетил Пакистан за 38 лет. Фрадков провёл встречи с президентом Первезом Мушаррафом и премьер-министром Шаукатом Азизом. Основное внимание визита заключалось в улучшении двусторонних отношений, с особым акцентом на укреплении экономического сотрудничества между двумя странами. Во время президентства Асифа Али Зардари и премьер-министра Юсуфа Реза Гилани отношения между Пакистаном и Россией значительно улучшились. Однако, в 2010 году премьер-министр России Владимир Путин заявил, что Россия против развития стратегических и военных связей с Пакистаном из-за дружественных отношений с Индией. 

В 2011 году Россия поддержала пакистанскую заявку на вступление в ШОС. В. Путин публично заявил, что Пакистан является очень важным партнером России в Южной Азии и мусульманском мире.

Осенью 2012 года прошло заседание российско-пакистанской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В феврале 2013 г. Исламабад посетила председатель Совета Федерации России В.Матвиенко. В начале того же года был подписан межправительственный Меморандум о сотрудничестве в реконструкции и модернизации Карачинского металлургического завода.

В апреле 2014 г. визит в Москву совершил спикер пакистанского Сената С. Бухари.

9 июня 2017 года лидеры России, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана подписали решение о завершении процедуры приема Индии и Пакистана в члены организации и предоставлении им статуса государств — членов ШОС.

В апреле 2021 С. Лавров вновь посетил Исламабад, сразу после посещения Дели. Стороны обсуждали возможности начала закупки российского сжиженного природного газа.

В 24 февраля 2022 президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан провели переговоры в Кремле.

Экономическое сотрудничество 

После распада СССР до сих пор не восстановлены прямые авиарейсы ни в Исламабад, ни в Карачи, ввиду отсутствия спроса.

В начале 2013 г. был подписан межправительственный Меморандум о сотрудничестве в реконструкции и модернизации Карачинского металлургического завода.

В октябре 2015 г. Россия и Пакистан подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода «Север-Юг» из Карачи в Лахор..

Торгово-экономические отношения России с Пакистаном находятся на невысоком уровне.  Товарооборот России и Пакистана в I полугодии 2016 года составил 241,6 млн долл. (падение на 6 % к аналогичному периоду 2015 года). 

Экспорт из России — $64,8 млн (рост на 34,2 %; основные товары — черные металлы, бумага и картон, овощи); 
Пакистан поставил товаров на $176,8 млн (падение на 15,3 %; основные категории — овощи, одежда, фрукты и орехи).

В  2020 году товарооборот составил 539 млн долларов США.

В мае 2021 г. Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток» (ранее «Север-Юг»), протяженностью 1100 километров и пропускной способностью 12,4 миллиарда кубометров в год. Газопровод свяжет терминалы по приему сжиженного газа в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур на севере страны. 15 сентября на саммите ШОС Владимир Путин подтвердил возможность трубопроводных поставок газа в Пакистан, указав, что часть инфраструктуры уже построена. Согласно Reuters, проект должен был быть запущен в 2020 году, но был отложен из-за западных санкций. 

16 ноября 2022 года на площадке XVI Международного форума и выставки «Транспорт России» состоялось подписание Межправительственного соглашения между Россией и Пакистаном о международном автомобильном сообщении. Подписание документа расширит географию перевозок грузов автомобильным транспортом по маршрутам международного транспортного коридора «Север-Юг», в том числе в части выхода на территорию Пакистана через территорию Ирана.

Военное сотрудничество 
В 2014 году Россия сняла эмбарго на поставку в Пакистан вооружений. Также в этом году Министры обороны России и Пакистана  подписали в Исламабаде соглашение о сотрудничестве между военными ведомствами двух стран.

В августе 2015 года подписан контракт на поставку из России в Пакистан вертолетов Ми-35М.

В 2015 году Пакистан принял участие в совместных военных учениях с Россией на российском Дальнем Востоке, а также в соревнованиях военно-воздушных сил между экипажами России, Китая, Египта, Венесуэлы и Белоруссии.

С 2020 г. прошли 5-е совместные российско-пакистанского учения «Дружба-2020». В учениях приняли участие более чем 150 военнослужащих армий двух стран.

С 15 по 16 февраля 2021 года отряд кораблей ВМФ РФ по приглашению пакистанской стороны принял участие в морской фазе многонациональных военно-морских учений «Аман-2021».

Октябрь 2021 — совместное российско-пакистанское учение «Дружба-2021», на полигоне Молькино в Краснодарском края.

См. также 
 Внешняя политика России
 Внешняя политика Пакистана

Примечания

Ссылки 
 http://www.pakistan.mid.ru/ 
 Пакистанское посольство в Москве 

Российско-пакистанские отношения